

Браттлборо — місто, штат Вермонт
 Браттлборо — переписна місцевість, штат Вермонт

Див. також 
 Братлборо